Köler oder Koeler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Köler (1602–1658), deutscher Dichter, Schriftsteller Gymnasiallehrer und Bibliothekar
 Chrysostomus Cöler (1607–1664), deutscher Jurist und Diplomat
 David Köler (1532–1565), deutscher Musiker
 Georg Ludwig Koeler (1764–1807), deutscher Botaniker und Arzt
 Hieronymus Köler der Ältere (1507–1573), deutscher Reiseschriftsteller
 Johann Köler (1826–1899), estnischer Maler
 Julius Friedrich Koeler (1804–1847), deutscher Ingenieuroffizier und Architekt
 Martin Köler, deutscher Komponist und Kapellmeister

Siehe auch:

 Köhler (Begriffsklärung)